Batalla de les Termòpiles (480 aC), batalla que lliurà l'agost del 480 aC el rei Leònides I d'Esparta contra l'exèrcit de Xerxes I de Pèrsia 
 Batalla de les Termòpiles (353 aC), intercepció del pas, per part dels focis, l'exèrcit de Filip II, rei de Macedònia en el curs de la Tercera Guerra Sagrada 
 Batalla de les Termòpiles (279 aC), batalla que lliurà el 279 aC un exèrcit aliat grec per oposar-se al pas dels gàlates de Brennus 
 Batalla de les Termòpiles (207 aC), batalla que es lliurà el 207 aC en la Primera Guerra Macedònica
 Batalla de les Termòpiles (191 aC), batalla de la Guerra Romano-Síria
 Batalla de les Termòpiles (1821), durant la Guerra d'independència de Grècia.
 Batalla de les Termòpiles (1941), que va tenir lloc a la Segona Guerra Mundial entre els alemanys i la força expedicionària britànica en retirada durant la invasió alemanya de Grècia.

Vegeu també 
 Les Termòpiles, pas estratègic al centre de Grècia, escenari de les batalles homònimes.